Понизівка — селище міського типу Ялтинської міської ради АР Крим.

 Понизівка — колишнє село у Путивльському районі Сумської області.